Alcorn Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alcorn Branch (War Fork), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Alcorn Hollow Branch, Fluss im Bundesstaat Tennessee